Jan Budin – ex cestista italiano
 Miloš Budin – politico italiano
 Tom Budin – disc jockey e produttore discografico australiano